Naoki Ishihara (石原 直樹,Takasaki, 14 de agosto de 1984) é um futebolista profissional do Japão que atua como atacante no 	Vegalta Sendai.

Carreira 
Ishihara começou a carreira no Shonan Bellmare.

Títulos 
Sanfrecce Hiroshima
J. League (1) : 2012

Urawa Red Diamonds
 Copa Suruga Bank: 2017

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Sanfrecce Hiroshima
Futebolistas do Shonan Bellmare
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Vegalta Sendai
Naturais de Takasaki